Яхич — фамилия. Известные носители:

 Яхич, Санел (род. 1981) — боснийский футболист, центральный защитник
 Яхич, Фадил (1910—1942) — югославский боснийский партизан. Народный герой Югославии (посмертно).